Десарољо има више значења:

 Десарољо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Десарољо, Перикос Дос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику